Линче́вский — русская фамилия польско-литовского происхождения; имеет женскую форму Линчевская.
 Линчевский, Андрей Константинович (в монашестве Филарет; 1873—1941) — архиепископ Волынский и Житомирский.
 Линчевский, Борис Вадимович (род.1928) — российский металлург.
 Линчевский, Владимир Викторович (род.1955) — советский футболист, тренер, старший тренер ФК «Кайсар» (Кызылорда).
 Линчевский, Даниил Львович (род.1990) — российский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Линчевский, Игорь Александрович (1908—1997) — советский и российский ботаник.